Grigorian ist der Familienname folgender Personen:

 Asmik Grigorian (* 1981), litauische Opernsängerin
 David Grigorian (* 1946), armenischer Cellist 
 Hambarsoom Grigorian (1893–1975), iranisch-armenischer Komponist und Musikprofessor
 Karina Grigorian, armenische Sopranistin
 Marcos Grigorian (1925–2007), iranisch-armenischer Künstler
 Nairi Grigorian (vollständig Nairi Grigorian Avakimov; * ~1968 St. Paulo), spanisch-armenische Pianistin
 Spartak Grigorian (* 1998), deutscher Schachspieler
 Stella Grigorian (* ~1969), georgische Sängerin (Mezzosopran)

Siehe auch:

 Grigorjan, auch für Grigoryan